Die Muse des Mörders steht für:

 Die Muse des Mörders (Roman), Roman von Nadine d'Arachart und Sarah Wedler (2012)
 Die Muse des Mörders (Film), Film von Sascha Bigler (2018)